Мось:

Мось — фратрия у хантов и манси и её прародительница.

Река 
 Мось — малая река в Пермском крае, правый приток Мулянки.

Персоналии 
 Мось, Кася — польская певица, представительница Польши на «Евровидении-2017» в Киеве.